Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Mordenkaïnen est un magicien célèbre. Ce personnage-joueur fut créé par Gary Gygax quelques mois à peine après le démarrage de la campagne de Gygax à Faucongris et est par voie de conséquence l'un des plus vieux personnages sans cesse associé à Donjons et Dragons. 

Lorsque Gygax fut contraint de quitter TSR, il perdit le contrôle créatif de Mordenkaïnen. TSR fit alors de Mordenkaïnen un puissant mage doté de solides convictions opposées aux absolus moraux, en même temps que le chef du Cercle des Huit, une cabale de huit puissants magiciens. Dans les œuvres de fictions associées au Monde de Faucongris, il a joué à la fois le rôle de protagoniste et d'antagoniste. Les publications officielles du Monde de Faucongris sont parfois en contradiction les unes avec les autres en ce qui concerne Mordenkaïnen. Il ne fait cependant aucun doute qu'il s'agit d'une figure importante dans l'histoire fictionnelle de la Flannesse.

Origines du personnage
À la fin de l'année 1972, Gary Gygax crée Castel Gryffalc et ses souterrains. Après quelques mois presque non-stop pendant lesquels il joue le rôle du meneur de jeu, Gygax demande à l'un de ses joueurs, Rob Kuntz, de partager la fonction de Maître de Donjon avec lui, afin de pouvoir faire l’expérience du jeu en tant que joueur. Début 1973, à la suite de cette décision, Gygax crée plusieurs personnages, dont un magicien de . Gygax s’intéresse à la mythologie finnoise et baptise le sorcier "Mordenkaïnen", un mot-valise des héros mythiques Mordecai et Lemminkäinen.

Ce personnage va devenir le plus célèbre de ceux de Gygax et aussi son préféré. Sur plusieurs années de jeu, essentiellement de 1973 à 1985, Gygax joue les aventures et développe les traits de caractère avec lesquels Mordenkaïnen sera désormais associé, tout en montant le magicien au "niveau vingt-et-quelques". Durant cette période, Gygax réunit Mordenkaïnen à huit de ses autres personnages pour former le Cercle des Huit. Durant toute sa vie, Gygax ne dévoilera jamais aucune des caractéristiques originelles de Mordenkaïnen.

Lorsqu'en 1985 Gygax est contraint de quitter TSR, il perd les droits sur la plupart des personnages qu'il avait mentionné dans les publications TSR, y compris Mordenkaïnen. À la suite de son départ, TSR change Mordenkaïnen d'une manière que son créateur n'avait pas prévue. Lorsque le décor de campagne de Faucongris est réédité à l'occasion du supplément "From the Ashes", Mordenkaïnen est remodelé et devient le magicien le plus puissant du monde. Le Cercle des Huit est maintenant décrit comme une cabale de huit magiciens sous la supervision de Mordenkaïnen, qui cherche l'équilibre entre les forces du Bien et celles du Mal.

Mordenkaïnen est l'un des mages les plus célèbres dont les sortilèges sont inclus dans le livre "Greyhawk Adventures"<ref> Jim Bambra, "Role-playing Reviews", in Dragon n°143, mars 1989, p. 71–72 (TSR)</ref>. Le nom de Mordenkaïnen est utilisé pour décrire divers sorts publiés pour le système de magie de Donjons et Dragons.

Histoire éditoriale
Les caractéristiques de Mordenkaïnen pour AD&D sont publiées pour la première fois dans le supplément « The Rogues Gallery » (1980) ; plus tard, Gary Gygax niera avoir jamais donné à Brian Blume, l'auteur du supplément, la moindre information sur le magicien et insistera sur le fait que Blume a été forcé d'inventer les caractéristiques publiées. Des variations sur les caractéristiques de Mordenkaïnen pour AD&D seront également publiées dans "Mordenkaïnen's Fantastic Adventure (1984), "The City of Greyhawk" (1989) et "Epic Level Handbook" (2002).

Il est également mentionné dans les publications suivantes :

 "Expedition to the Ruins of Greyhawk" (2007).
 La série d'articles "The Wizards Three" publiés dans Dungeon Magazine
 "Mordenkaïnen's Magnificent Emporium" (Wizards of the Coast, 2011).

Mordenkaïnen figure en bonne place dans l'aventure parodique "Castle Greyhawk" (1988), dans laquelle il dirige un studio de cinéma, ce qui constitue une référence possible au poste de Gary Gygax en tant que correspondant d'Hollywood chez TSR et qu'il travaillait sur le dessin animé "Le Sourire du dragon" et autres projets.

Biographie du personnage
Carl Sargent, Erik Mona et Gary Holian, auteurs ayant travaillé sur Faucongris, laissent entendre que Mordenkaïnen est né en 509 AC. On ignore son lieu de naissance, mais avant d'occuper la place prééminente qui est la sienne au début des années 560, on pense qu'il a résidé sur la Côte Sauvage. Il a également vécu pendant un temps dans la Cité-Franche de Faucongris, ainsi qu'à Maison-Haute. Selon certaines rumeurs, il serait de lignage œridien, peut-être même ærdien. Certains prétendent qu'il serait le descendant de Ganz Yragerne, le premier Landgraf de la Sélintane, ce qui signifierait qu'il serait appenté à Zagig et à Heward. Selon certaines sources, il serait apparenté de loin à l'une des maisons royales du Grand-Royaume d'Ærdie, la Maison Crandaine.

Aux environs de l'an 561 AC, avec son jeune apprenti Bigby, les guerriers Robilar et Yrag, les clercs Riggby et Serten, le rôdeur Otis, et son confrère mage Tenser, Mordenkaïnen forme la Citadelle des Huit. Le groupe est nommé d'après la Citadelle d'Obsidienne, la place forte de Mordenkaïnen dans les Monts Yatils. La Citadelle se dissout après la Bataille des Plaines d'Emridie en 569 AC, au cours de laquelle Serten perd la vie.

Deux ans plus tard, Mordenkaïnen forme le Cercle des Huit, une cabale de huit magiciens dont il est le neuvième membre et où il joue le rôle de chef et d'éminence grise. Mordenkaïnen estime que l'échec de la Citadelle était dû à sa composition. Il pense que le groupe qu'il envisage ne peut réussir que si ses membres sont des "hommes intellectuels et doués de talents magiques, dont les intérêts principaux sont autres que matériels".

Rôle et philosophie
Le rôle de Mordenkaïnen dans le décor de campagne de Faucongris est celui d'un homme qui assure à lui seul les fonctions de maintien de la paix. Il opère en fonction d'une théorie fondée sur l'équilibre des  pouvoirs et la Neutralité, en essayant d'empêcher aussi bien le Bien que le Mal de l'emporter. Ses méthodes sont celles d'un manipulateur et il préfère tirer les ficelles dans l'ombre.

L'''Atlas de Greyhawk dit à propos de Mordenkaïnen:

 "L'Archimage Mordenkaïnen a fondé le Cercle des Huit avec pour objectif d’en faire un outil de manipulation des différentes factions politiques de Flannæsse, afin de préserver le délicat équilibre des puissances et maintenir la zone dans un état stable. Sa vision de la «neutralité imposée» n’est pas du type «un prêté pour un rendu», mais plutôt une philosophie théorique détaillée, issue de décennies de recherches mystérieuses. Mordenkaïnen a récemment combattu avec ardeur pour les forces du Bien, notamment pendant la Grande guerre, mais il lui est arrivé également dans le passé de manigancer des plans beaucoup plus sombres pour parvenir à ses fins".

Description
Mordenkaïnen paraît nettement plus jeune qu'il ne l'est en réalité, une bonne quarantaine d'années environ. Il est grand, de corpulence moyenne et porte souvent du noir, du bleu ou du gris. Sa barbe, taillée en bouc, porte deux remarquables mèches blanches; la forme de cette dernière a changé au fil des ans et si elle est aujourd'hui étroite et pointue, il portait à l'origine une barbe complète qui lui recouvrait tout le menton. Ses cheveux grisonnants lui arrivaient autrefois à la hauteur des épaules, mais depuis 591 AC, il se rase le crâne et se taille la barbichette en pointe. Il parle d'une voix profonde et mélodieuse. Lorsqu'il voyage, Mordenkaïnen se déguise fréquemment en un pauvre marchand âgé.

Mordenkaïnen peut se montrer entêté et peu coopératif, et il ne supporte pas les imbéciles. Il passe habituellement plus de temps à écouter qu'à parler, mais lorsqu'il le fait, ses déclarations sont autoritaires et rarement remises en question.

Personnages associés
En tant que personnage majeur de Flannesse, Mordenkaïnen a eu affaire à presque tous les autres personnages du « Monde de Faucongris ». Ses ennemis sont Évard, Iuz, Rary, Terik et Sire Robilar; ses alliés sont Heward, Murlynd, Zagyg, Jallarzi Sallavarian, Otto, Ravel Dasinder et Dalt, le dieu mineur. Il est apparenté de loin à Heward, Zagyg et Bigby; ce dernier fut également son apprenti.

La série des articles « Wizards Three » mentionnent que Mordenkaïnen est associé à Elminster du décor de campagne des Royaumes oubliés et de Dalamar du décor de campagne de Dragonlance, et qu'ils se réunissent tous les trois sur Terre pour échanger des nouvelles et des formules magiques. On dit aussi qu'il a un apprenti du nom de Rautheene.

La citadelle de Mordenkaïnen est défendue par des humains, des nains, et des gnomes. Le mage est également allié à divers géants.

Pouvoirs et capacités 
Mordenkaïnen est un magicien puissant et un politicien manipulateur et influent. Il a de nombreux alliés dans la Cité-Franche de Faucongris et son influence s'étend au loin.

Il a développé un certain nombre des sortilèges, dont tous comportent le nom Mordenkaïnen. On sait qu'il est l'auteur de (ou le coauteur) des ouvrages diégetiques suivants :

Architecture (avec Léomund)
Le Codex de Mordenkaïnen
Cosmogonie des Fluides Magnétiques
Le Côté Obscur de la Mémoire
Saga Épique des Grands Conjurateurs
Ascension de l'Art magique et Modernité
Les Armes de l’Éther (avec Melf)

Articles connexes 
 Faucongris
 Liste des personnages de Faucongris
 Gary Gygax
 Magicien (classe de personnage)
 Le Cercle des Huit

Sources

Bibliographie 
 Bailey, Robin Wayne - Night Watch (TSR, 1990).
 Castle Greyhawk (TSR, 1988)
 Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: 
 Cook, David - Vecna Lives! (TSR, 1990).
Greenwood, Ed - "A Dark and Stormy Knight: Another Evening With the Wizards Three", in Dragon n°344 (Paizo Publishing, 2006).
 Greenwood, Ed. - "Goodbye and Hello, as Always: One Last Evening with the Wizards Three", in Dragon n°359 (Paizo Publishing, 2007).
 Greenwood, Ed. - "Jest the Wizards Three", in Dragon n°242 (Wizards of the Coast, 1997).
 Greenwood, Ed. - "Magic in the Evening", in Dragon n°185 (TSR, 1992).
 Greenwood, Ed. - "The Return of the Wizards Three", in Dragon n°238 (TSR, 1997).
 Greenwood, Ed. - "Three Wizards Too Many", in Dragon n°196 (TSR, 1993).
 Greenwood, Ed. - "The Wizards Three", in Dragon n°188 (TSR, 1992).
 Greenwood, Ed. - "The Wizards Three", in Dragon n°200 (TSR, 1993).
 Greenwood, Ed. - "The Wizards Three", in Dragon n°211 (TSR, 1994).
 Greenwood, Ed. - "The Wizards Three", in Dragon n°246 (Wizards of the Coast, 1998).
 Gygax, Gary - Artifact of Evil (TSR, 1986).
 Gygax, Gary - Come Endless Darkness (New Infinities, 1988).
 Gygax, Gary - Dance of Demons (New Infinities, 1988).
 Gygax, Gary - Sea of Death (New Infinities, 1987).
 Heard, Bruce - "Spells Between the Covers", in (Dragon n°82 (TSR, 1984).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
 Robert J. Kuntz et Gary Gygax - Mordenkainen's Fantastic Adventure (TSR, 1984)
 Mona, Erik, et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal n°0 (Paizo Publishing, 2000). Disponible en ligne: 
 Moore, Roger E - Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).
 Moore, Roger E. - Return of the Eight (TSR, 1998)
 Niles, Douglas et Carl Sargent - The City of Greyhawk (TSR, 1989).
 Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992)
 Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).
 Sargent, Carl - Ivid the Undying (TSR, inédit). Disponible en ligne: 
 Ward, James M - Greyhawk Adventures (TSR, 1988).

Notes et références 

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction